Schwarzenbachgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schwarzenbachgraben (Gemeinde Sankt Barbara), Ort von Markt Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Gewässer und Täler:
 Schwarzenbachgraben (Feilbach), linker Zufluss des Feilbachs (zur Blies) vor Altstadt, Gemeinde Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Schwarzenbachgraben (Fölzer Bach), rechtes Bachtal vom Luckertstein zum Fölzer Bach oberhalb von Fölz, Markt Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schwarzenbachgraben (Kleine Veitsch), linkes Bachtal vom Veitschegg zur Kleinen Veitsch (zur Großen Veitsch, zur Mürz) bei Schwarzenbachgraben, Markt Sankt Barbara im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schwarzenbachgraben (Schmiedlaine), linker Zulauf der Schmiedlaine bei Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schwarzenbachgraben (Schwarzbach), Oberlauf des Schwarzbachs im Landkreis Günzburg, Bayern

Siehe auch:
 Schwarzenbach